

Микитино — село, Кезький район, Удмуртія
 Микитино — село, Сивінський район, Пермський край

Див. також 
 Микитине